Budăi, comune della Moldavia situato nel distretto di Taraclia
 Budăi, comune della Moldavia situato nel distretto di Telenești